Змагання з гірськолижного спорту в комбінації серед жінок відбулися 17 лютого на трасі Національного гірськолижного центру в районі Яньцин (Китай).

Чинною олімпійською чемпіонкою була Мішель Гізін. Також кваліфікувалися володарка срібної медалі Ігор-2018 Мікейла Шиффрін і бронзова медалістка Венді Гольденер. Шиффрін виграла Чемпіонат світу 2021 року, а Петра Влгова і Гізін вибороли, відповідно, срібну та бронзову нагороди.

Кваліфікація

Результати

Примітки